Cradley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Cradley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands